Новомесячие (новомесячье) — начало  .

 Новомесячие — библейский термин для новолуния.
 Новомесячие — еврейский полупраздник Рош Ходеш.

См. также 
 Неомения () — первое появление Луны на небе после новолуния в виде узкого серпа.
 Новолуние (значения)
 Лунный месяц

Примечания